Brenez est un patronyme d'origine belge porté notamment par :
 
 Alphonse Brenez (1862-1933), homme politique belge,
 Georgette Brenez (1930-2010), femme politique belge,
 Nicole Brenez (1961-), historienne française.

Patronyme belge